Bonhote se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. Lewis Bonhote
 John James Lewis Bonhote